emberi test
 állati test

 test, algebrai struktúra 
 test, geometriai idom
 Szabályos test
 test, matematikai fogalom

 test, fizikai fogalom
 Testelés, elektromosságtani fogalom

 test, egy parancs a Unix operációs rendszerben

 test, keresztény antropológiai fogalom
 test, antropozófiai fogalom

 test, egyes – főképp pengetős – hangszerek alapegysége

 test, Kovács Ákos 1994-ben megjelent albuma
 test, az előző album címadó dala
 test, Małgorzata Szumowska lengyel rendező 2015-ös filmje